2 miejscowości w Polsce: 
 Napoleonów – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Poddębice
 Napoleonów – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Kamieńsk